Kim Song-ae (* 1924 oder 1928 im Landkreis Kangso, Provinz P’yŏngan-namdo; † 2014) war die zweite Frau des nordkoreanischen Diktators Kim Il-sung, der das Land von 1948 bis 1994 beherrschte. Sie war Stiefmutter und Rivalin von Kim Jong-il, der Nordkorea von 1994 bis 2011 regierte.

Kim Song-ae studierte Anglistik an der Pyongyanger Frauen-Universität und der Kim-Il-sung-Universität. In den späten 1940er Jahren begann sie, als Sekretärin für Kim Il-sung zu arbeiten. Sie war gleichzeitig Angestellte von Kims erster Frau Kim Jong-suk und lebte im Haushalt der Kims. Nach dem Tod von Kim Jong-suk im Jahre 1949 ging Kim ab etwa 1952 oder 1953 eine Beziehung mit Kim Song-ae ein, wobei es nicht geklärt ist, ob sie offiziell verheiratet waren und es Gerüchte gibt, dass das Verhältnis schon vor Kim Jong-suks Tod bestand. Kim Song-ae war deutlich jünger als Kim Il-sung und nur 13 Jahre älter als Kims ältester Sohn Kim Jong-il, so dass sie die Mutterrolle für die Kinder aus erster Ehe von Kim Il-sung nicht einnehmen konnte.

In den 1960er Jahren wurde Kim Jong-ae stellvertretende Vorsitzende des Koreanischen Demokratischen Frauenverbandes, ab Mitte der 1970er Jahre war sie Vorsitzende des Frauenverbandes und mächtigste Mitbewerberin von Kim Jong-il um die politische Macht in der potentiellen Nachfolge von Kim Il-sung. Sie versuchte vergeblich, einen ihrer Söhne für die Nachfolge in Stellung zu bringen. Im Jahre 1994 war sie Mitglied des Bestattungskomitees für Kim Il-sung, im Jahre 1998 zog sie sich vom Vorsitz des Frauenverbandes zurück. Seitdem ist sie in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrnehmbar gewesen, Berichten zufolge wurde sie von Kim Jong-il aus ihren Positionen gedrängt. Im Jahre 2001 gab es Meldungen, sie sei bei einem Verkehrsunfall in Peking ums Leben gekommen.

Im Song-ae hatte drei Kinder mit Kim Il-Sung: Kim Kyong-jin (* 1953), Kim Pyong-il (* 1955) und Kim Yong-il (* 1957).

Einzelnachweise 

⚭Songae
Politiker (Nordkorea)
PdAK-Mitglied
Vertreter des Marxismus-Leninismus
Nordkoreaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Gestorben 2014
Frau